A gyakorló buddhisták pontos számát országonként meghatározni nagyon nehéz. A keleti vallások, mint például a buddhizmus is, gyakran keverednek olyan helyi vallásokkal, mint az animizmus, a kínai népi vallás, a konfucianizmus, a sintó és a taoizmus. Az emberek kis hányada dönt úgy, hogy formálisan is menedéket vegyen. Sokan hétköznapi módon gyakorolják csupán a buddhizmust, esetenként keveredve más kapcsolódó vallásokkal. Főként Kelet-Ázsiában van ez így, ahol a buddhizmust már régóta gyakorolják a taoizmus és konfucianizmus mellett egy ún. „Hármas vallásba” vagy „Nagy vallásba” összegyúrva.

A világon élő buddhisták számának becslése nagyban eltér a különböző rendelkezésre álló források szerint. Az eredmény 350 és 500 millió között van. Azonban a pontos becslés nagyon nehéz, hiszen sokan nem rendelkeznek semmiféle tagsággal vagy nem látogatnak nyilvános szertartásokat.

A buddhista követők szerint azért is nehéz jól becslést adni sok ázsiai országban, mert a nemzeti, gyakran kommunista kormányok ellenségesek a vallással szemben. Ezekben az országokban a kormány vagy aluljelenti vagy egyenesen letagadja a vallások követőit, ezért gyakori az alulbecslés. Ilyen nehézségekkel kerül szembe a számláló Kína és Észak-Korea esetében. Hasonló történelmi problémák tetéződnek az infrastruktúra gyengeségeivel Laoszban és Vietnamban, ahol még nehezebb az összeszámolás. A legtöbb buddhista Ázsiában él.

Országonként

Régiók szerint 
A fenti számok felhasználásával lettek számolva az adatok.

Jegyzetek

További információk 
 http://dhamma.ru/sadhu/ (English/International)
 http://www.buddhanet.net/ (English/Australia)
 http://www.buddhistchannel.tv/ (English/International)
 https://web.archive.org/web/20090805232042/http://www.quangduc.com/ (English-Vietnamese/Australia-USA)
 http://www.buddhismtoday.com/ (English-Vietnamese/India-Vietnam)
 https://web.archive.org/web/20110906143230/http://www.dharma-world.com/ (English/Canada)
 http://www.bswa.org/ (English/Australia)
 http://www.dharmanet.com.br/ (Portuguese/Brazil)

Kapcsolódó szócikkek
 Buddhizmus Indiában
 Buddhizmus Magyarországon
 Koreai buddhizmus
 Buddhizmus Srí Lankán
 Tibeti buddhizmus

Buddhizmus országonként
Vallásföldrajz